bł. Ludwik Aleman (ok. 1380–1450) – francuski kardynał, arcybiskup Arles
 bł. Ludwik Flores (ok. 1563–1622) – dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Ludwik Sotelo (1574–1624) – hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Ludwik Yakichi (?–1622) − japoński męczennik
 bł. Ludwik Sasada (?–1624) − japoński franciszkanin, męczennik
 bł. Ludwik Baba (?–1624) − japoński tercjarz franciszkański, męczennik
 bł. Ludwik Nihachi (zm. 1628) − japoński tercjarz dominikański i franciszkański, męczennik
 bł. Ludwik Bertrand Exarch (1596–1627) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Ludwik Wawrzyniec Gaultier (1717–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Renat Mikołaj Benoist (1740–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Le Danois (1741–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Franciszek Rigot (1751–1792) – francuski męczennik
 bł. Ludwik Józef François (1751–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Franciszek Andrzej Barret (1753–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Jan Mateusz Lanier (1753–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Remigiusz Benoist (1755–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Longuet (1757–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Barreau de la Tuche (1758–1792) – francuski benedyktyn, męczennik
 bł. Ludwik Beniamin Hurtel (1762–1792) – francuski diakon, męczennik
 bł. Ludwik Mauduit  (1763–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Aleksy Boubert (1766–1792) – francuski męczennik
 bł. Ludwik Edward Cestac (1801–1868) – francuski ksiądz
 bł. Ludwik Ormières (1809–1890) – francuski ksiądz, założyciel Sióstr Świętego Anioła Stróża
 bł. Ludwik Brisson (1817–1908) – francuski ksiądz, założyciel Oblatek i Oblatów św. Franciszka Salezego
 bł. Ludwik Zefiryn Moreau (1824–1901) – biskup Québecu
 bł. Ludwik Urbano Lanaspa (1882–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Ludwik Furones Furones (Arenas) (1892–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Ludwik Monza (1898–1954) – włoski ksiądz
 bł. Ludwik Vidaurrázaga Gonzáles (1901–1936) – hiszpański benedyktyn, męczennik
 bł. Ludwik Magańa Servín (1902–1928) – meksykański męczennik
 bł. Ludwik Gietyngier (1904–1941) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Ludwik Mzyk (1905–1940) – polski werbista, męczennik

Zobacz też: Święty Ludwik